Буура Гюлсой е турски актьор.

Биография 
Основното и средното си образование Буура Гюлсой завършва в Анкара. На 13 години изживява първите си трепети на сцената. През 2004 г. завършва университета „Догу Акдениз“, отдел архитектура.

Кариерата си на артист започва в Кипърския държавен театър, като изиграва различни роли. Режисира късометражните филми „Трио“, „Хетеротопия“, „Триъгълният човек“, „Отгоре-отдолу“, „Рана от нар“, „Това е щастливият край“ и играе роли в тях.

Част от сериалите, в които участва са „Всички за един“, „Видях слънцето“, „Незабравима“, „Пепел от рози“ и „Север Юг“. Най-добрият актьор в сериал през 2012 година. През 2013 година той играе главна роля в сериала „Стара история“ като Мете.

Филмография

Сериали

Филми

Източници 

Турски актьори и актриси
Родени в Анкара